Кіран Тріпп'є (англ. Kieran Trippier, нар. 19 вересня 1990, Бері, Англія) — англійський футболіст.
 Кіран Калкін (англ. Kieran Culkin; 30 вересня 1982, Нью-Йорк, США) — американський актор.
 Кіран Кларк (англ. Ciaran Clark; нар. 26 вересня 1989, Лондон) — англійський футболіст ірландського походження.
 Кіран Тірні (англ. Kieran Tierney, нар. 5 червня 1997, Дуглас) — шотландський футболіст.
 Кіран Річардсон (англ. Kieran Richardson, нар. 21 жовтня 1984, Гринвіч) — англійський футболіст.
 Кіран (рос. Киран) — село Кяхтинського району, Бурятії Росії.
 Усть-Кіран (рос. Усть-Киран) — село Кяхтинського району, Бурятії Росії.
 Курорт Кіран (рос. Курорт Киран) — селище Кяхтинського району, Бурятії Росії.
 Кіран Кеннеді (фр. Kieran Kennedy, нар. 23 вересня 1993, Манчестер) — англійський футболіст.
 Західний Кіран, Грама Ніладхарі Західний Кіран (№ 203A) — Грама Ніладхарі підрозділу ОС Південний Коралай-Патту, округ Баттікалоа, Східна провінція, Шрі-Ланка.
 Кіран Десаї (англ. Kiran Desai) — індійська письменниця, яка постійно проживає в США.
 Східний Кіран, Грама Ніладхарі Східний Кіран (№ 203) — Грама Ніладхарі підрозділу ОС Південний Коралай-Патту, округ Баттікалоа, Східна провінція, Шрі-Ланка.
 Кіран Говерс (англ. Kieran Govers, 9 лютого 1988) — австралійський хокеїст на траві, олімпійський медаліст.
 Кіран Вест (англ. Kieran West, 18 вересня 1977) — британський веслувальник, олімпійський чемпіон.
 Сур'я Кіран Гурунг (англ. Surya Kiran Gurung) (1953) — непальський політик та дипломат.